Club Sportif Chênois is een Zwitserse voetbalclub uit Thônex, Chêne-Bourg en Chêne-Bougeries. De club werd in 1907 opgericht als FC Thônex en veranderde in 1924 de naam in CS Chênois. De club speelde in totaal acht seizoenen in de hoogste klasse. Vanaf 1995 speelt de vereniging in de amateurreeksen.

Eindklasseringen (grafisch)

Tot 2003 stonden de hoogste twee divisies bekend als Nationalliga A en B. De Promotion League (derde klasse) stond tot 2014 bekend als 1. Liga.Vanaf seizoen 2013/14 is de 1. Liga Classic het vierde niveau en de 2. Liga Interregional het vijfde niveau.

Eindklasseringen

Bekende (oud-)spelers
 Rolf Fringer
 Robert Hosp
 Péter Pázmándy

Trainer-coaches
 Péter Pázmándy (1968–1976)
 Roger Vonlanthen (1976–1977)

Externe links 
 Officiële website

Chênois
Sportclub in Genève